Dwali (; englische Transkription Dvali) ist der Familienname folgender Personen:

 Gia Dwali (* 1964), georgisch-US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 Lascha Dwali (* 1995), georgischer Fußballspieler